Delestjärn kan syfta på:
Delestjärnet (Nössemarks socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Delestjärnet (Dalskogs socken, Dalsland), sjö i Melleruds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn